Кратер Мавролик () — большой древний ударный кратер в юго-восточной материковой области видимой стороны Луны. Название присвоено в честь итальянского математика, физика и астронома Франческо Мавролико (1494—1575) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1935 г. Образование кратера относится к нектарскому периоду.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются кратеры Фарадей и Штефлер на западе; кратер Гемма-Фризий на севере; кратер Бух на северо-востоке; кратер Бароцци на юго-востоке и кратер Клеро на юге. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 115,4 км, глубина 4730 м.

Кратер Мавролик имеет полигональную форму и значительно разрушен за длительное время своего существования. Высокий вал несколько сглажен, южная часть вала перекрыта сателлитным кратером Мавролик A (см. ниже), северо-западная часть вала перекрыта группой кратеров, высота южной части вала несколько меньше по сравнению с остальным периметром. По восточной части внешнего склона вала тянется извилистая долина. Внутренний склон террасовидной структуры, особенно ярко выраженной в восточной части. Высота вала над окружающей местностью достигает 1560 м, объем кратера составляет приблизительно 13400 км³.  Дно чаши сравнительно ровное за исключением пересеченной северо-западной части, которая видимо покрыта породами выброшенными при образовании соседних кратеров. Немного южнее центра чаши расположены два приметных небольших кратера – сателлитные кратеры Мавролик L и Мавролик J. В центре чаши расположена группа центральных пиков состоящих из анортозита (A).

Сателлитные кратеры 

 В районе сателлитных кратеров Мавролик A и Мавролик F имеются области темных пород.

См.также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
Цифровой фотографический атлас Луны.
Кратер Мавролик на карте LAC-113.
Селенологическая карта окрестностей кратера.
Flows and Falling Rock.
Nope.
More Highland Plutons (dark spots A and F at Maurolycus, photographed during Full Moon).
Whitewashed! (dark spots A and F at Maurolycus).

Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны